Nova Aurora (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Nova Aurora (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Parana

Zie ook:
Aurora single van Nederlandse band Nova